Vicdessos peut désigner :

Géographie 

 La rivière du Vicdessos, affluent de l’Ariège ;
 La vallée de Vicdessos, bassin de la rivière du même nom ;

Administration territoriale 

 La communauté de communes d'Auzat-Vicdessos ;
 Le canton de Vicdessos, qui a pour chef-lieu Vicdessos ;
 La commune de Vicdessos, en Ariège ;

Autre 

 La femme sauvage du Vicdessos, protagoniste d’un fait-divers s'étant déroulé au début du  dans la vallée du Vicdessos.

Homonymie de toponyme
Ariège